Levels steht für:

 Calvin Levels (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler
 Tobias Levels (* 1986), deutsch-niederländischer Fußballspieler
 Levels (Lied) ein Lied des schwedischen DJs Avicii

Siehe auch:
 Level
 Lewels